Kanton Chambéry-Nord 
 Kanton Chambéry-Sud 
 Kanton Chambéry-Est
 Kanton Chambéry-Sud-Ouest